Джоуи Макдональд (; 7 февраля 1980, Пикту, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист, вратарь.

Игровая карьера 
До 2007 года Джоуи Макдональд играл в низших североамериканских лигах, пока не стал третьим вратарём в «Детройт Ред Уингз» после Доминика Гашека и Криса Осгуда. 19 октября 2006 года он впервые вышел на лёд в матче НХЛ, заменив в первом периоде Осгуда в игре против «Сан-Хосе Шаркс». 24 февраля 2007 года «Детройт» выставил Макдональда на драфт отказов, откуда его забрал «Бостон Брюинз».

9 июля 2007 года Макдональд в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». В сезоне 2008/09 из-за череды травм основной вратарь «Айлендерс» Рик Дипьетро был вынужден пропустить большую часть сезона, что дало шанс Макдональду закрепиться в основном составе. Но из-за травм уже сам Джоуи пропустил несколько матчей. Всего за сезон он принял участие в 49 матчах и одержал 14 побед, что является рекордными показателями для него. 27 марта в игре против «Детройта» Макдональд сделал первый шатаут в НХЛ, отразив все 42 броска по своим воротам.

11 августа 2009 Макдональд перешёл в «Торонто Мейпл Лифс», но перед стартом сезона он был выставлен на драфт отказов. После этого он отправился играть в АХЛ за фарм-клуб «Торонто Марлис», а 3 марта 2010 года его обменяли в «Анахайм Дакс» на право выбора в седьмом раунде драфта 2011 года.

3 июля 2010 года Макдональд перешёл в фарм-клуб «Детройта» — «Гранд-Рапидс Гриффинс». Но в ходе сезона он несколько раз вызывался в основную команду, где заменял получавших травмы Осгуда и Джимми Ховарда. 11 июля 2011 года Макдональд продлил на год контракт с «Детройтом».

11 февраля 2013 года «Калгари Флеймз» забрал Макдональда с драфта отказов «Детройта». 20 апреля Макдональд подписал новый контракт с «Калгари», рассчитанный на один год.

19 июня 2015 года Макдональд подписал годичный контракт с клубом немецкой хоккейной лиги «Швеннингер Уайлд Уингз».

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Галифакс Мусхедз»
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Толидо Уоллай»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»